Linnesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Linnesjö, sjö i Varbergs kommun, 
Linnesjön (Hultsjö socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (3,75 km²)
Linnesjön (Tofteryds socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (2,8 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn